Моргантаун () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
 Моргантаун — город в Западной Виргинии.
  — городок в Индиане.
  — город в Кентукки.
  — поселение в Пенсильвании.

См. также 
 Морган